Going the Distance – film documentario del 1979 diretto da Paul Cowan
Vado, vedo... vengo! - Un viaggio tutto curve (Going the Distance) – film del 2004 diretto da Mark Griffiths
Amore a mille... miglia (Going the Distance) – film del 2010 diretto da Nanette Burstein
 Musica di Bill Conti per il film Rocky II del 1979